Кулон може да се отнася за:

 Кулон – единица за измерване на електрически заряд;
 Кулон – град във Франция;

Фамилно име 
 Шарл дьо Кулон (1736—1806) – френски физик, офицер и инженер;
 Жан Кулон (1904—1999) – френски математик;

Вижте също 
 Закон на Кулон